Hora intermédia - uma das horas litúrgicas da Liturgia das Horas
La Sexta - um canal de televisão espanhol
Sexta-feira - o sexto dia da semana
Sexta-Feira 13 - um dia de azar
Sexta-Feira Santa - a Sexta-Feira antes do Domingo de Páscoa